Парламентские выборы в Новой Зеландии 2011 года — выборы парламента Новой Зеландии 50 созыва, состоявшиеся 26 ноября 2011 года. Избирался 121 член Палаты представителей: 70 — по мажоритарной системе относительного большинства и 51 — по пропорциональной избирательной системе (партийные списки).

Парламент 49-го созыва 
После парламентских выборов 2008 года в Новой Зеландии было сформировано коалиционное правительство во главе с лидером Национальной партии Джоном Ки. Правительственное большинство в парламенте составили:
 Национальная партия — 59 мест
 Партия АКТ — 5 мест
 Партия Маори — 4 места
 Партия Объединённое будущее — 1 место
___
 Итого — 69 мест в 122-местном парламенте.

Оппозицию составили Лейбористская и Прогрессивная партии, а также партия зелёных, которая хоть и подписала соглашение с правительством, но не вошла в его состав.

Зарегистрированные партии и кандидаты 
Всего для участия в выборах были зарегистрированы 544 кандидата (на выборах 2008 года — 682). Из них 91 участвовали в выборах только в составе партийных списков, 73 — только по мажоритарным округам, остальные 380 боролись за депутатские кресла и по мажоритарным округам и в составе избирательных списков партий.

Кроме того, избирательная комиссия зарегистрировала 13 списков политических партий, оспаривавших места в парламенте по пропорциональной избирательной системе (19 партий — в 2008 году).

 Национальная партия
 Лейбористская партия
 Партия зелёных
 Партия АКТ
 Партия Маори
 Партия Мана
 Партия Объединённое будущее
 Партия альянса
 Консервативная партия
 Партия демократов
 Партия за легализацию марихуаны
 Либертарианская партия
 Новая Зеландия прежде всего

Партия киви, Новая гражданская партия и Прогрессивная партия были зарегистрированы, но не участвовали в выборах от собственного имени (Партия киви и Новая гражданская партия поддерживали кандидатов консерваторов).

Кроме них, в выборах принимали участие 13 кандидатов от незарегистрированных партий (по 2 кандидата от Коммунистической Лиги, движения Нга Иви Мореху, Пиратской партии, Партии суверенитета, и по одному от Партии прав человека, Партии новой экономики, движения за возврат к христианским ценностям, Молодёжной партии и движения за экономическое процветание (Economic Euthenics)), а также 17 независимых кандидатов.

Голосование 
Всего было зарегистрировано 3 053 705 избирателей, из которых приняли участие в выборах 2 236 276 человек. Явка составила 73,23 % — самая низкая явка с 1887. Правящая Национальная партия во главе с Джоном Ки получила около 48 % голосов избирателей и 60 мест в парламенте (всего одного места не хватило ей для завоевания абсолютного большинства в Палате представителей). Оппозиционная Лейбористская партия во граве с Филом Гоффом ухудшила свои результаты, получив 27,1 % голосов и завоевав 34 места, в то время как партия зелёных получила 10,6 % голосов и 13 мест в парламенте (самый значительный результат этой небольшой партии с 1996 года).

Итоги голосования 

Официальные итоги были подведены 10 декабря 2011 года.

Примечания 

Новая Зеландия
Выборы в Новой Зеландии
Ноябрь 2011 года
2011 год в Новой Зеландии